Велстон има више значења:
 Велстон (Мичиген)
 Велстон (Мисури)
 Велстон (Оклахома)
 Велстон (Охајо)